

Prénom 
Toma est un prénom masculin commun dans la langue roumaine et bulgare .

Patronyme 
La famille Toma est une famille originaire de Muralto (Suisse) ayant émigré en Europe de l'Est entre la fin du  et le début du .

 András Toma (1925-2004), soldat hongrois ;
 Christian Toma (1934-2018), acteur français ;
 Costică Toma (1928-2008), gardien de but roumain de l'équipe nationale Roumaine de football et colonel ;
 Dorin Toma (1977-), footballeur roumain ;
 Gioacchino Toma (1836-1891), peintre italien ;
 Kathy Toma (1944-), artiste peintre plasticienne française ;
 Loredan Toma (1995-), haltérophile roumaine ;
 Peter Toma (1973-), informaticien et chercheur en linguistique hongrois ;
 Ruth Toma (1956-), scénariste allemande ;
  ;
 Svetlana Toma (1947-), actrice moldavo–russe ;
 Yann Toma (1969-), artiste contemporain et universitaire français ;
 Bastien Toma (1999-), footballeur suisse ;

personnage fictif
 Alimos Toma, héros de ballade populaire en Roumanie.

Pseudonyme 

 Toma (1979-), auteur-compositeur-interprète français.

Toponyme 

Burkina Faso
 Toma, département et commune rurale de la province du Nayala dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Toma, ville chef-lieu du département et de la commune homonyme de Toma ;
 Toma, village du département de Tansila dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Toma-Ilé, village du département de Di dans la province du Sourou de la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Toma-Koura, village du département de Di dans la province du Sourou de la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Toma-Koura, village du département de Tansila dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun ;

Suisse
 Toma, Toma di Sotto et Toma di Fuori, lieux-dits de la commune d'Acquarossa, dans le canton du Tessin;
Toma, lieu-dit de la localité de Malvaglia, dans le canton du Tessin;
Toma et Toma di Dentro, lieux-dits de la localité d'Aquila, dans le canton du Tessin;
 Lac de Toma, lac situé à Tujetsch (GR), considéré comme étant la source du Rhin.

Sigle 

TOMA peut désigner :
 TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı), canon à eau blindé turc conçu pour le contrôle d'émeute.

Divers 
 Toma, un peuple de l'Afrique-de-l'Ouest (Guinée forestière), appelé Loma au Liberia.
 Toma série télévisée américaine (1973-1974).

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom bulgare
Prénom hongrois
Prénom lituanien
Prénom roumain
Prénom serbe
Homonymie de prénom
Patronyme germanique
Patronyme suisse